Бокучава — грузинская фамилия. Известные носители:

 Бокучава, Александр Миронович (1947—2005) — грузинский шахматист, мастер спорта СССР (1964), заслуженный тренер Грузии (1984).
 Бокучава, Михаил Леонович (1910—1995) — советский биохимик, доктор биологических наук, профессор, академик Академии наук Грузии, лауреат премии имени А. А. Баха (1960).